Carson steht für:

 Carson (Name), Familienname und männlicher Vorname – zu Namensträgern siehe dort
 Carson (Band), Schweizer Rockband
 Carson County, Verwaltungseinheit im US-Bundesstaat Texas
 Carson Automotive Engineering, britischer Automobilhersteller
 Carson National Forest, Waldgebiet in den Vereinigten Staaten
 Carson Range, Gebirgszug in den Vereinigten Staaten
 Mount Carson, Berg im Viktorialand, Antarktika
 J1 Carson, ein Tennisturnier
 (6572) Carson, Asteroid des Hauptgürtels

Carson ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carson (Alabama)
 Carson (Iowa)
 Carson (Kalifornien)
 Carson (Kentucky)
 Carson (Louisiana)
 Carson (Maine)
 Carson (Mississippi)
 Carson (New Mexico)
 Carson (North Dakota)
 Carson (Oklahoma)
 Carson (Oregon)
 Carson (Texas)
 Carson (Virginia)
 Carson (Washington)
 Carson (Wisconsin), Town(ship) im Portage County
 Carson City (Michigan)
 Carson City, Nevada
 Carson Hill (Kalifornien), Kalifornien
 Carson Hot Springs, Nevada
 Carson Mill, North Carolina
 Carson Springs, Tennessee
 Fort Carson, Colorado
 West Carson, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Carson Brewing Company, in Carson City, Nevada, ID-Nr. 78003210
 Carson City Civic Auditorium, in Carson City (Independent city), Nevada, ID-Nr. 90000912
 Carson City Post Office, in Carson City, Nevada, ID-Nr. 79003440
 Carson City Public Buildings, in Carson City, Nevada, ID-Nr. 87001625
 Carson College for Orphan Girls, in Flourtown, Pennsylvania, ID-Nr. 91000227
 Carson County Square House Museum, in Panhandle, Texas, ID-Nr. 73001961
 Carson House, in Marion, North Carolina, ID-Nr. 70000843
 Carson Mounds, in Clarksdale, Mississippi, ID-Nr. 79003382
 Carson Park Baseball Stadium, in Eau Claire, Wisconsin, ID-Nr. 03000698
 Carson Place, in Tuscaloosa, Alabama, ID-Nr. 85000448
 Carson River Diversion Dam, in Fallon, Nevada, ID-Nr. 81000380
 Carson Roller Mill, in Carson, North Dakota, ID-Nr. 80002915
 Carson School, in Carson, New Mexico, ID-Nr. 86000233
 Carson Valley Hospital, in Gardnerville, Nevada, ID-Nr. 79001462
 Carson Valley Improvement Club Hall, in Minden, Nevada, ID-Nr. 83004184
 Carson-Andrews Mill and Ben F.W. Andrews House, in Washburn, North Carolina, ID-Nr. 08000495
 Carson-Annis Ferry Farm, in Morgantown, Kentucky, ID-Nr. 07000286
 Carson’s Landing, in Morgantown, Kentucky, ID-Nr. 98000935

Siehe auch:
 Carson Hill
 Carson Township
 Cave Carson, US-amerikanische Comicserie
 Carsen
 Garçon